ISP (od Internet service provider – dostawca usług internetowych) – podmiot usługujący dostawę internetu
 Instytut Spraw Publicznych – pozarządowy i niezależny ośrodek badawczo-analityczny w Polsce
 In-System Programming – programowanie mikrokontrolerów w układzie
 Isp – impuls właściwy
 ISP to kod IATA dla portu lotniczego Long Island MacArthur w Islip, Nowy Jork, USA